Beryx är ett släkte av fiskar som beskrevs av Cuvier 1829. Beryx ingår i familjen beryxfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Beryxfiskar
Beryx